Dominion (Britse Rijk), een volledig of gedeeltelijk zelf-regerend onderdeel van het Britse Rijk, en later van het Britse Gemenebest
Dominion (Star Trek), een fictief rijk uit Star Trek gelegen in het Gamma-kwadrant
Dominion (Sisters of Mercy), een single van Sisters of Mercy, uitgebracht in 1988
Dominion (album), het tweede album van Kamelot, uitgebracht in 1997
Dominion (kaartspel), een spel uit 2008
Dominion (2016), Amerikaanse film uit 2016 
Dominion (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2014 
Dominion (documentaire), een Australische documentaire die in 2018 werd uitgebracht door dierenrechtenactivist Chris Delforce.

Zie ook
 Dominion Theatre, een theaterzaal in Londen